Naselja u BiH:
 Moševići (Ilijaš, BiH), naselje u općini Ilijaš
 Moševići (Neum, BiH), naselje u općini Neum